Eicher (Indiaas bedrijf)
 Eicher (Duits bedrijf)
 Manfred Eicher